Катково — название населённых пунктов в России:
 Катково — село в Рубцовском районе Алтайского края.
 Катково — деревня в Топкинском районе Кемеровской области.
 Катково — деревня в Костромском районе Костромской области.
 Катково — село в Коченёвском районе Новосибирской области.
 Катково — деревня в Опочецком районе Псковской области.
 Катково — деревня в Краснинском районе Смоленской области.
 Катково — деревня в Западнодвинском районе Тверской области.